Friedrich « Fritz » Fischer (1956-), un biathlète allemand
  (1849-1899), un inventeur allemand

Voir aussi